Figlie di Maria Immacolata (Marianiste) – congregazione religiosa fondata ad Agen nel 1816
Figlie di Maria Immacolata di Guadalupe (Guadalupane)– congregazione religiosa 
Figlie di Maria Immacolata (Immacolatine) – congregazione religiosa fondata a Reggio Calabria nel 1898 
Suore dimesse figlie di Maria Immacolata – congregazione religiosa 
Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata – congregazione religiosa